Mykola Oleksiyovych Vynnychenko (en ukrainien : Микола Винниченко, né le ) est un athlète soviétique de nationalité ukrainienne, spécialiste de la marche.

Il remporte la médaille de bronze du  marche lors des Championnats d'Europe juniors de 1975 à 16 ans, puis deux ans après la médaille d'or à Donetsk, avec le record des championnats en 41 min 31 s 6. En 1979, il remporte le 20 km marche lors des Spartakiades soviétiques en 1 h 22 min 29 s 0, nouveau record des Jeux. Il se place  même année en Coupe du monde de marche, derrière Daniel Bautista et Boris Yakovlev. Son temps, de 1 h 20 min 5 s, aurait été son record personnel mais la distance de cette épreuve est incertaine.
Il détient le record d'Ukraine du  marche en 1 h 21 min 47 s obtenu le  à Donetsk.

Liens externes 

Athlète soviétique
Naissance en novembre 1958